GNR — многозначная аббревиатура:

 GNR — сокращённое название Национальной республиканской гвардии () Итальянской социальной республики.
 GNR — сокращённое название Национальной республиканской гвардии () Португалии.
 GNR — сокращённое название американской музыкальной группы Guns N’ Roses.
 GNR — сокращённое название португальской музыкальной группы Grupo Novo Rock.
 
 GNR — сокращённое англоязычное называние графеновой наноленты ()